Донская Балка — название населённых пунктов:

Россия 
 Донская Балка — село в Петровском районе Ставропольского края.

Украина 
 Донская Балка — село в Березовском районе Одесской области.
Донская Балка — до 1972 г. название села Донское в Березовском районе Одесской области.